Зако́н Йе́ркса — До́дсона в психологии утверждает, что наилучшие результаты достигаются при средней интенсивности мотивации. Существует определённая граница, за которой дальнейшее её увеличение приводит к ухудшению результатов.

Роберт Йеркс и  в 1908 году установили: чтобы научить животных проходить лабиринт, лучше подходит средний уровень мотивации (она задавалась интенсивностью ударов тока).

Известно, чтобы осуществлялась деятельность, необходима достаточная мотивация. Однако, если мотивация слишком сильна, увеличивается уровень активности и напряжения, вследствие чего в деятельности (и в поведении) наступают определенные разлады, то есть эффективность работы ухудшается. В таком случае высокий уровень мотивации вызывает нежелательные эмоциональные реакции (напряжение, волнение, стресс и т. п.), что приводит к ухудшению деятельности.

Экспериментально установлено, что существует определённый оптимум (оптимальный уровень) мотивации, при котором деятельность выполняется лучше всего (для данного человека, в конкретной ситуации).

Для задач различной трудности максимальная результативность достигается:  

 для сложных задач — при слабой мотивации (при 2-3 по 10-балльной шкале),  
 для средних — при средней (около 5), 
 для простых — при высокой (7-8 и даже выше).

Примечания

Литература

Ссылки 
 Законы Йеркса — Додсона // Психологический словарь

Йеркса — Додсона
Йеркса — Додсона